Orival est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Orival (Charente), commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Orival (Seine-Maritime), commune française du département de la Seine-Maritime, en région Normandie.
 Orival (Somme), commune française du département de la Somme, en région Hauts-de-France.
 Communauté de communes d'Orival, ancienne communauté de communes du département du Calvados, en région Normandie.
 Orival (ruisseau), affluent du Sor, dans le département du Tarn, en région Occitanie.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France